Ласа () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Оренсе в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Верин. Занимает площадь 215,91 км². Население 1570 человек (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Оренсе